Diluvio puede hacer referencia a:

 Diluvio universal
 El Diluvio Universal (Miguel Ángel)
 El Diluvio (historia polaca)
 Arroyo Diluvio